Udon Thani – miasto w Tajlandii
 Udon Thani – prowincja w Tajlandii